Рама Варма I (1650—1656)
 Рама Варма II (1658—1662)
 Рама Варма III (1687—1693)
 Рама Варма IV (1697—1701)
 Рама Варма V (1701—1721)
 Рама Варма VI (1731—1746)
 Рама Варма VII (1749—1760)
 Рама Варма VIII (1775—1790)
 Шактан Тампуран (Рама Варма IX) (1790—1805)
 Рама Варма X (1805—1809)
 Рама Варма XI (1828—1837)
 Рама Варма XII (1837—1844)
 Рама Варма XIII (1844—1851)
 Рама Варма XIV (1864—1888)
 Рама Варма XV (1895—1914)
 Рама Варма XVI (1915—1932)
 Рама Варма XVII (1932—1941)